Лабынкыр —  озеро в Оймяконском улусе на востоке Якутии в России
 Лабынкыр —  река в Оймяконском улусе на востоке Якутии в России, левый приток реки Хастах (Туора-Урях)